«Американка» — советский фильм Леонарда Эсакия, 1930 год.
 «Американка» — российский художественный фильм Дмитрия Месхиева, 1997 год.